Muenster peut désigner : 

 , un fromage américain.
 Muenster, un village du Saskatchewan au Canada.
 Muenster, une petite ville située au centre-ouest du comté de Cooke, au Texas, aux États-Unis.